Бик (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бик, Анатолий Иванович (1915—1980) —  марийский советский поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор, член Союза писателей СССР.
 Бик, Игорь Гарриевич (род. 1960) — советский и украинский футболист, защитник.
 Бик, Карин тер (род. 1970) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр чемпионата мира и олимпийских игр по академической гребле.
 Бик, Марсель (1914—1994) — основатель и соучредитель компании Bic, мирового лидера по производству одноразовых шариковых ручек. БИК (Банковский идентификационный код) — уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах на территории России.

 См. также 
 
 Ван дер Бик